Рейс 139 может иметь следующие значения:
 Рейс 139 Air France
 Рейс 139 Sudan Airways